Bad Soden peut faire référence à :
 Bad Soden am Taunus, ville allemande de l'arrondissement de Main-Taunus, en Hesse ;
 Bad Soden-Salmünster, ville allemande de l'arrondissement de Main-Kinzig, en Hesse.

Voir aussi 
 Bad Sooden-Allendorf